Augustus FitzRoy (1735-1811), 3e hertog van Grafton 1757-1811
Augustus FitzRoy (1821-1918), 7e hertog van Grafton 1882-1918